Чи́чковское сельское поселение — муниципальное образование в северо-восточной части Навлинского района Брянской области. Административный центр — село Чичково.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Бутерского и Привольевского сельсоветов.

Законом Брянской области от 8 мая 2019 года в Чичковское сельское поселение было включено упразднённое Клюковенское сельское поселение.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Навлинского района
Сельские поселения Брянской области